Gullholmen peut désigner :
 Gullholmen, une île de Norvège (Comté de Hordaland) ;
 Gullholmen, une île de Norvège (Comté de Viken) ;
 Gullholmen, une île de Suède.